Фёдор Су́хов:
 Сухов, Фёдор Владимирович (род. 1960) — советский и российский актёр
 Сухов, Фёдор Григорьевич (1922—1992) — русский поэт.
 Сухов, Фёдор Иванович — главный герой фильма «Белое солнце пустыни».